Se denomina primavera estudiantil paraguaya a un movimiento social que inició en agosto de 2015 y se extendió finales del 2016. Su génesis se dio primeramente en el Gran Asunción pero muy pronto se extendió hacia diversos departamentos del Paraguay. Se caracterizó por manifestaciones y acciones civiles de estudiantes de los niveles secundario y terciario, incluyendo a las doce facultades de la Universidad Nacional de Asunción y otras públicas. 

Se considera al movimiento UNA No te calles como parte de este período de protestas y cambios en la educación paraguaya, junto con las movilizaciones de los estudiantes del 3.° ciclo de la EEB y de Educación Media, que acabaron con la renuncia de la entonces ministra de educación Marta Lafuente, luego de marchas, tomas de colegios, sentatas y otras acciones.

Desarrollo 
Se habría iniciado a raíz de dos hechos principales: las marchas y tomas de colegios de los estudiantes secundarios y también de publicaciones periodísticas en contra del rector de la UNA, Froilán Peralta, incriminándolo en actos de corrupción.

El rector de la UNA fue arrestado y procesado, junto a varios colaboradores. Numerosos decanos de varias universidades públicas renunciaron o fueron destituidos.

El 3 de mayo de 2016 se inició la toma del primer colegio, el República Argentina, una tradicional institución pública de Asunción. Con el paso de los días más colegios fueron "tomados" por alumnos, como el Técnico Nacional (Asunción), el Dr. Herrera, el Nacional Saturio Ríos de San Lorenzo, el Nacional de Lambaré.

La ministra de Educación del pdte. Horacio Cartes renunció a su cargo el 5 de mayo de 2016 y fue nombrado como reemplazante el político Enrique Riera (hijo) para completar el período de gobierno hasta agosto de 2018.

== Véase también ==

 Movimiento estudiantil
 Reforma universitaria de 1918
 Crisis política en Paraguay de 2017

Referencias

Bibliografía 

Duarte Recalde, Liliana Rocío; González Ríos, Cynthia (2016-04). «Paraguay: Between Social Mobilizations and Electoral Realignment». Revista de ciencia política (Santiago) 36 (1): 287-312. ISSN 0718-090X. doi:10.4067/S0718-090X2016000100013. Consultado el 2 de marzo de 2021.

Enlaces externos 
 Praxis reformista estudiantil de #UNAnotecalles en Paraguay

Movimientos sociales de Paraguay
Paraguay en 2015
Paraguay en 2016